Calzada Szent Domonkos (1019 – 1109)
 Guzmán Szent Domonkos (1170 k. – 1221) spanyol rendalapító
 Páncélos Szent Domonkos (990 k. – 1060) középkori olasz remete
 Savio Szent Domonkos (1842 – 1857) szentté avatott olasz ifjú
 Silosi Szent Domonkos (1000 k. – 1073) középkori spanyol szerzetes

Kapcsolódó szócikkek
Szent Domonkos-templom (egyértelműsítő lap)